Modi steht für:
 die Mehrzahl von Modus, unter anderem:
 Kirchentonarten
 Modale Tonleitern und -systeme
 Modi (Film), Film aus dem Jahr 1990, der Amedeo Modigliani thematisiert
 Modi (Apfelsorte), Apfelsorte
 Magni und Modi, Söhne des Thor in der nordischen Mythologie
 Modi (Poros), eine griechische Insel östlich der Insel Poros
 Modi (Echinaden), eine griechische Insel der Inselgruppe Echinaden
 Modi, eine Ortsgemeinschaft in Platanias, Kreta

Moḍī steht für:
 Moḍī, (ISO-15924-Code), indische Schriftart

Modi ist der Name folgender Personen:
 M. C. Modi (1915–2005), indischer Augenarzt
 Sohrab Modi (1897–1984), indischer Filmregisseur und Schauspieler
 Narendra Modi (* 1950), indischer Politiker, seit 2014 Premierminister
 Nirav Modi (* 1970 oder 1971), indischer Juwelier und Milliardär
 Syed Modi (1962–1988), indischer Badmintonspieler

MODI bezeichnet:
 modifizierte Distributionsmethode, numerisches Verfahren zur Lösung von Transportproblemen, siehe MODI-Methode

Siehe auch:
 Mody
 Modus, Singular von Modi

Abkürzung